Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Powarnicyn – rosyjski biathlonista
 Rudolf Powarnicyn – ukraiński lekkoatleta